EAF steht als Abkürzung für:

 EECONET Action Found, eine europäische Naturstiftung
 Egyptian Air Force, siehe Ägyptische Luftstreitkräfte
 Electric Arc Furnace, siehe Lichtbogenofen
 Elektronische Abrechnung mit Filetransfer
 Ernst-Abbe-Hochschule Jena
 Erzbischöfliches Archiv Freiburg
 Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin
 Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie
 Europäische Allianz für Freiheit
 European Aikido Federation
 European Aviation Air Charter (ICAO-Code)
 East African Federation, siehe Ostafrikanische Föderation

Abkürzung